Der DFB-Pokal der Frauen 1997 wurde von Grün-Weiß Brauweiler gewonnen. Für Brauweiler war es der dritte Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Im Finale wurde Eintracht Rheine mit 3:1 geschlagen. Zum ersten Mal musste eine Mannschaft disqualifiziert werden. In der 2. Runde setzte Hertha 03 Zehlendorf die gesperrte Ariane Hingst ein. Der unterlegene Verein Fortuna Sachsenroß Hannover zog damit am grünen Tisch ins Achtelfinale ein.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Runde 
Gespielt wurde im August 1996. Das genaue Datum ist nicht bekannt.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 22. September 1996.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 20. Oktober 1996.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 1. Dezember 1996.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 29. und 30. März 1997.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 264.

1996
Fußballsaison 1996/97